Виктория Азаренко — победительница турнира

Чемпионка трёх последних лет Серена Уильямс защищала свой титул, однако в четвёртом раунде уступила Светлане Кузнецовой.

Посев 
Все сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Четвёртый раунд)
  Анжелика Кербер (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Четвёртый раунд)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Белинда Бенчич (Второй раунд, отказ)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Четвёртый раунд)
 ' Виктория Азаренко (Титул)
  Сара Эррани (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Ана Иванович (Третий раунд)

<ol start=17>
 
  Каролина Плишкова ''(Второй раунд)
  Елена Янкович ''(Второй раунд, отказ)
  Тимея Бачински ''(Полуфинал)
  Слоан Стивенс ''(Второй раунд)
  Андреа Петкович ''(Второй раунд)
  Мэдисон Киз ''(Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки ''(Третий раунд)
  Йоханна Конта ''(Четвертьфинал)
  Анастасия Павлюченкова ''(Второй раунд)
  Саманта Стосур ''(Второй раунд)
  Кристина Младенович ''(Второй раунд)
  Анна Каролина Шмидлова ''(Второй раунд)
  Сабина Лисицки ''(Второй раунд)
  Екатерина Макарова ''(Четвертьфинал)
  Дарья Гаврилова ''(Второй раунд)
  Моника Никулеску ''(Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2016